Carl von Clausenheim ist der Name folgender Personen:

* Carl Friedrich von Clausenheim (1720–1765), deutscher Domherr und dänischer Diplomat
 Carl Friedrich Rudolph von Clausenheim (–1828), Amtmann